

Urodzili się 
 31 sierpnia – Kaligula, cesarz rzymski

012